Такмичње у трчању на 400 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 12. 13. и 15. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, није бранила Моа Јелмер из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 такмичарки из 18 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичарки у трци на 400 метара 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
|1.|| Либанија Гренот,  || 50,55 || 19. јул||10. СРЛ
|-
|2.|| Олга Земљак,  || 51,10 || 3. јун||26. СРЛ 
|-
|3.|| Алена Тамкова,  || 51,33 || 29. мај||
|-
|4.|| Татјана Вешкурова,  || 51,41 || 29. мај||30. СРЛ 
|-
|5.|| Христина Стуј, || 51,58 || 25. јун||33. СРЛ 
|-
|6.|| Флорија Геј,  || 51,62 || 14. јун||=35. СРЛ
|-
|6.|| Агне Шеркшњене,  || 51,62 || 6. јул||=35. СРЛ
|-
|8.|| Индира Тереро,  || 51,65  || 19. јул||37. СРЛ
|-
|9.|| Аури Лорена Бокеса,  || 51,66 || 12. јул||=38. СРЛ
|-
|9.|| Кристин Охуруогу,  || 51,66 || 19. јул||=38. СРЛ
|-
|
|-
|78.||Тамара Марковић,  || 53,21 || 3. август||
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

 Освајачи медаља 

 Квалификациона норма 

 Сатница 

 Стартна листа 
Табела представља листу такмичарки у трци на 400 метара са њиховим личним рекордом, најбољим резултатом у сезони 2014  и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

 Резултати 
 Квалификације 
За полуфинале су се пласирале по три пропласиране из сваке од 4 квалификационе групе (КВ) и 4 према постигнутом резултату.(кв)

 Полуфинале 
За финале пласирале су се по три првопласиране издве полуфиналне групе (КВ) и две према постигнутом резултату.(кв''')

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном